Marco Villa (Düsseldorf, 1978. július 18. –) német labdarúgócsatár.

További információk 
Marco Villa adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1978-ban született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Panathinaikósz labdarúgói
Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
Az US Arezzo labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
A Montevarchi Calcio Aquila 1902 labdarúgói
Az L'Aquila Calcio 1927 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek